Příjmení Čižinský, v ženské variantě Čižinská, nosí více osobností:

mužská podoba
 Pavel Čižinský (* 1977) – pražský právník z Poradny pro občanská a lidská práva, jeden ze zakladatelů občanské iniciativy Antikomplex, komunální politik městské části Praha 1
 Jan Čižinský (* 1978) – český komunální politik a pedagog

ženská podoba s přechýlením
 Helena Čižinská, rozená Smetáčková (* 1942 Praha) – česká historička umění, dcera dirigenta Václava Smetáčka a matka politiků Jana a Pavla Čižinských
 Marie Čižinská (1891–1982) – československá komunistická politička

Externí odkazy